Lofton ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Lofton (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Cirroc Lofton (* 1978), US-amerikanischer Rapper und Schauspieler
 Cripple Clarence Lofton (eigentlich Albert Clemens; 1887–1957), US-amerikanischer Pianist, Sänger, Songwriter und Tänzer
 Curtis Lofton (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 James Lofton (* 1956), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kenny Lofton (* 1967), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mallori Lofton-Malachi (* 1987), US-amerikanische Fußballtorhüterin

Lofton  ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lofton (Arkansas)
 Lofton (Louisiana)
 Lofton (Tennessee)
 Lofton (Virginia)